

Astronomia 
 2603 Taylor – asteroide della fascia principale
 Taylor – cratere meteoritico lunare

Fisica 
 Teorema di Taylor-Proudman – teorema che osserva la velocità dei fluidi in rotazione attorno a un asse
 Cono di Taylor – forma che assume un fluido sottoposto a elettrofilatura o a elettrospray

Geografia 
 Canada
 Taylor – municipalità della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
 Taylor – città della Contea di Houston e della Contea di Geneva, Alabama
 Taylor – città dell'Alaska
 Taylor – città della Contea di Navajo, Arizona
 Taylor – città della Contea di Columbia, Arkansas
 Taylor – città della Contea di Stark, Dakota del Nord
 Taylor – città della Contea di Wayne, Michigan
 Taylor – villaggio della Contea di Lafayette, Mississippi
 Taylor – capoluogo della Contea di Loup, Nebraska
 Taylor – città della Contea di Cortland, New York
 Taylor – borough della Contea di Lackawanna, Pennsylvania
 Taylor – township della Contea di Blair, Pennsylvania
 Taylor – township della Contea di Centre, Pennsylvania
 Taylor – township della Contea di Fulton, Pennsylvania
 Taylor – township della Contea di Lawrence (Pennsylvania), Pennsylvania
 Taylor – città della Contea di Williamson, Texas
 Taylor – villaggio della Contea di Jackson, Wisconsin
 Taylor – census-designated place della Contea di Lincoln, Wyoming
 Taylor – comune in Pennsylvania

Persone

Altro 
 Taylor – cognome di lingua inglese
 Taylor – nome proprio maschile e femminile inglese
 Taylor – singolo di Jack Johnson del 2004, dall'album On and On
 Taylor Guitars – produttore di chitarre statunitense
 Rapporto Taylor – rapporto redatto dalla commissione incaricata di investigare le cause della strage di Hillsborough
 Regola di Taylor – formula enunciata da John Brian Taylor e utilizzata in politica monetaria per rappresentare il comportamento delle banche centrali rispetto al tasso di interesse
 Teorema di Taylor – teorema matematico